A.J.P. Taylor, Alan J.P. Taylor (1906–1990) – brytyjski historyk
 Alan Taylor (ur. 1943) – angielski piłkarz
 Alan Taylor (ur. 1953) – angielski piłkarz
 Alan Taylor (ur. 1959) – amerykański reżyser
 Alan Taylor (ur. 1966) – brytyjski kierowca